

Тавричанка — село, Каховський район, Херсонська область

Тавричанка — село, Альшеєвський район, Башкортостан
 Тавричанка — присілок, Давлекановський район, Башкортостан